Col nome di erba ruggine o erba rugginina sono note alcune piante:
Asplenium trichomanes
Ceterach officinarum